Анциферов, Николай:
 Анциферов, Николай Захарович (1911—1980) — советский поэт, журналист, хозяйственно-партийный работник, член Союза журналистов СССР.
 Анциферов, Николай Лукич (1912—1983) — советский футболист.
 Анциферов, Николай Павлович (1889—1958) — историк, краевед.
 Анциферов, Николай Степанович (1930—1964) — советский поэт.